Pants – film del 1917 diretto da Arthur Berthelet
 Pants – film del 1919 prodotto dalla Bull's Eye
 Pants – film del 2011 diretto da Ella Hatamian